Bălaia ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bălaia (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Bălaia (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Bălaia (Buzău), Dorf im Kreis Buzău